Van Wyck peut désigner :
 Robert A. Van Wyck (1849-1918), ancien maire de New York

Divers 
 Van Wyck Expressway (Interstate 678), une autoroute américaine
Patronyme néerlandais